D52 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D52 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië